

Nom

En Chine 
 Han, le groupe ethnique majoritaire en Chine (ce nom fait référence à la première grande dynastie stable, la dynastie Han)

Dynasties 
 Royaume Han (? – -230), un royaume de l'époque des Royaumes combattants en Chine
 Dynastie Han (-202 – 220), qui a établi un empire puissant en Chine
 État Han (304 – 319), un royaume de la période des Seize Royaumes (il fut ensuite renommé Zhao (Zhao antérieur, 319 - 329) ; on l'appelle souvent l'État Han Zhao (304-329))
 Han du Sud (917 – 971), un royaume de la période des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes (il couvrait le Guangdong, Hainan et la côte du Guangxi actuels)
 Dynastie des Han postérieurs ou Hou Han (947 - 950), qui régna sur une partie de la Chine
 Han du Nord (951 – 971), un État de la période des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes

Cours d'eau 
 Han, dans la province du Guangdong
 Han, un affluent du Chang Jiang

Patronymes 
 Chantal Han (1966-), judokate néerlandaise
 Han Han, un écrivain, un essayiste, blogueur, et pilote sur circuits et rallyes
 Han Qing (1970-), un athlète chinoise
 Han Shaogong (1953-), un écrivain chinois
 Han Suyin, une écrivaine d'origine chinoise
 Tian Han, un dramaturge chinois
 Han Ying-chieh (1927-1991), un chorégraphe et acteur chinois

En Corée

Toponymie 
 Han, un fleuve de Corée

Patronymie 
 Han Dong-won, un footballeur sud-coréen
 Han Kwang-bok (1943-), un vice-première ministre nord-coréenne
 Han Hye-rin, une actrice sud-coréenne
 Han Hye-jin, une actrice sud-coréenne
 Han Hyo-joo, une actrice sud-coréenne
 Han Malsook, une écrivaine sud-coréenne
 Han Moo-sook, une écrivaine sud-coréenne
 Han Su-san, un écrivain sud-coréen
 Han Sung-won, un écrivain sud-coréen
 Jenny Han, une écrivaine américano-coréenne

Autre 
 Le terme han désigne, en coréen, une émotion spécifique, proche du ressentiment.

Au Viêt Nam 
 Han, un fleuve du Viêt Nam
 Han, à la suite de l'annexion du Viêt Nam par l'empire Han (), le nom donné à l'écriture idéographique de ce pays et remplacé au  par le quoc ngu, adaptation de l'alphabet latin

Au Japon 
 Han, un prénom féminin japonais
 Han, un fief japonais

En Belgique 
 Han, un village de la commune de Tintigny, en province de Luxembourg
 Han-sur-Lesse, un village de la ville de Rochefort, en province de Namur, connu pour ses grottes

En Finlande 
 Hän, un pronom neutre en finlandais

En France 
 Han d'Islande, un roman de Victor Hugo

4 communes françaises de Lorraine
 Han-sur-Meuse, en Meuse
 Han-devant-Pierrepont, en Meurthe-et-Moselle
 Han-sur-Nied, en Moselle
 Han-lès-Juvigny, en Meuse

Au Monténégro
 Han, un village situé dans la municipalité de Kotor

En Turquie 
 ḫan ou khan, un caravansérail ou un Khan, un souverain Turc ou Mongol 
 Han, une ville et un district de la province d'Eskişehir

En Amérique du Nord
 Hän, une ethnie autochtone d'Alaska et du Yukon
 han ou hän, une langue athapaskienne parlée par cette ethnie

Sigle 

HAN peut désigner :
  (où HAN signifie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), une université professionnelle de sciences appliquées avec des campus à Arnhem et Nijmegen aux Pays-Bas ;
 , une association commerciale pour le secteur de l'hospitalité en Namibie, en Afrique.
 Hydroxylammonium nitrate, en anglais pour nitrate d’hydroxylammonium, ou hydroxylamine nitrate, en anglais pour nitrate d’hydroxylamine

Un code 
HAN peut signifier :

Voir aussi 
 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France